

Astronomia 
 2033 Basilea – asteroide della fascia principale

Economia 
 Accordi di Basilea – linee guida in materia di requisiti patrimoniali delle banche
 Basilea I
 Basilea II
 Comitato di Basilea – istituzione di vigilanza bancaria

Geografia 

 Basilea – città
 Canton Basilea Città – cantone
 Canton Basilea Campagna – cantone

 Basilea – frazione di Locri nella città metropolitana di Reggio Calabria

Matematica 
 Problema di Basilea – problema di analisi matematica

Sport 
  – società calcistica svizzera

Pagine correlate 
 Trattato di Basilea